TEF steht für:
 Taucheinsatzfahrzeug, auch Gerätewagen Tauchen genannt
 Telfer (Australien), IATA-Code des Flughafens
 Test d'évaluation du français, ein kanadischer Sprachtest für Fremdsprachler 
 Toxizitätsäquivalenzfaktor, einen Faktor zur Unterscheidung von gleichen toxischen Wirkungsmechanismen verschiedener Dioxine, die sich nur in ihrer Wirkung voneinander unterscheiden
 Trans-Europ-Fracht-Zug, eine ehemalige Zuggattung
 Bahnhof Eislingen (Fils) nach DS 100

Tef steht für:
  Daf (Musikinstrument), eine Gruppe von orientalischen Rahmentrommeln
 Teff, auch Zwerghirse, ein Getreide aus der Familie der Süßgräser
 FC Toulouse, Spitzname des französischen Fußballvereins

tef steht für:
 Teressa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der nikobaresischen Sprachen
TE/F steht für:
 Trübungseinheit/Formazin, siehe Trübung

TEF